Бжоза:

 Бжоза, Ян — польский писатель, журналист и автор радиопередач, коммунистический активист, один из зачинателей пролетарской литературы в Польше
 Бжоза — деревня в гмине Велька-Нешавка Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства, Польша